Говору́н — вымышленная птица, литературный персонаж книг Кира Булычёва и мультфильма Романа Качанова «Тайна третьей планеты», внешне напоминающая большого попугая. Родина говорунов — планета Блук. Обладают необыкновенной памятью, что позволяет им воспроизводить любые когда-либо услышанные слова и звуки.

Описание 
Впервые появляется в повести «Путешествие Алисы», где он описан как большая белая птица, похожая на попугая, с двумя клювами и золотой короной из перьев (то есть венчиком). В «Сто лет тому вперёд» упоминается, что у него «два клюва вместо ушей, а одно ухо — вместо клюва». В поздних повестях «Золотой медвежонок» и «Сыщик Алиса» говорится о двух головах. В мультфильме «Тайна Третьей планеты» он изображён иначе: с одним клювом и жёлтой головой.

Особенности поведения и питание 
Говорун — довольно ленивая птица. Когда не говорит и не летает, любит дремать. Если много разговаривает, может охрипнуть. Когда говорун много говорит, особенно на языке космических пиратов, он хрипнет и скрипит, как несмазанная телега. Чтобы вернуть говоруну голос, его нужно напоить горячим молоком, лучше с содой.

Данные о речевых способностях говоруна несколько противоречивы: отмечается, что говорун способен только повторять фразы, услышанные от кого-либо (также имитируя голос и интонации) — но в нескольких эпизодах говорун произносит вполне осмысленные предложения, которые едва ли могут быть повторением чьих-то чужих слов.

Кормить говорунов можно обычным белым хлебом с молоком. Для полезности им дают шиповниковый сироп. Также они любят сахар.

Впрочем, во время межзвёздных перелётов говоруны могут долго обходиться без пищи; в случае же сильного голода говорун может откормиться даже машинным маслом (у роботов с планеты Шелезяка не было для говоруна другой еды).

Птица Говорун в кино и массовой культуре 
 Впервые известный на сегодняшний день образ Говоруна появился в фильме Романа Качанова «Тайна третьей планеты» (1981).
 Птица Говорун присутствует в одном из квестов игры King’s Bounty. Легенда о рыцаре.

Выражения говоруна 

Фразы из фильма «Тайна третьей планеты» (в книге их не было):
 «Птица Говорун стоит целого зоопарка»;
 «Птица Говорун отличается умом и сообразительностью, умом и сообразительностью»;
 «Ищи на третьей планете. Ищи на третьей планете»;
 «Будет, трудно, Ким, — пришлёшь говоруна. Я приду на помощь»
стали крылатыми выражениями.

Памятники Говоруну 
 Внутри вымышленной вселенной рассказов об Алисе Селезнёвой говорун увековечен на плече изваяния Первого капитана в скульптурной группе огромного монумента, поставленного в честь Трёх капитанов (землянина, марсианина и фиксианца) на Планете Трёх Капитанов.
 В реальном мире изображён
 на табличке памятного камня Аллеи имени Алисы Селезнёвой (Москва);
 в Вологде на ул. Сергея Орлова, напротив ресторана «Белладжио» ко дню города в 2014 году скульптуру Птица-говоруна подарил известный вологодский кузнец Артем Маршак.

Интересные факты 
 В США Говоруна озвучивал Джеймс Белуши.
 Имя «птица-говорун» стало нарицательным.

См. также 
 Планета Блук
 Путешествие Алисы
 Тайна третьей планеты

Примечания

Литература

Ссылки 
 Онлайн библиотека. Путешествие Алисы. Глава 10. Мы купили говоруна

Персонажи «Приключений Алисы»
Вымышленные птицы
Вымышленные говорящие животные
Персонажи-инопланетяне
Персонажи фильмов
Персонажи мультфильмов